Букшани има више значења:

 Букшани (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Букшани (Валча), насеље у округу Валча у Румунији
 Букшани (Ђурђу), насеље у округу Ђурђу у Румунији
 Општина Букшани (Дамбовица), општина у округу Дамбовица у Румунији
 Општина Букшани (Ђурђу), општина у округу Ђурђу у Румунији